Juan de Acuña y Bejarano (Lima, 1658 - Mèxic, 1734), militar, polític i noble, marquès de Casa Fuerte i Virrei de Nova Espanya
 Juan Acuña Faxardo (Elx, segle XVIII), compositor.
 Juan Acuña Naya (La Corunya, 1923 - 2001), porter de futbol gallec que jugà durant tota la seva carrera al Deportivo 
 Juan de Acuña Vela (Àvila,  -Valladolid, segle XVII), militar castellà

Referències